O3, Ö3  ou O03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HNLMS O 3, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Jeux vidéo 
 O3 Games, l'ancien nom de Starbreeze Studios, un développeur de jeux vidéo suédois.

Média 
 Hitradio Ö3, une radio autrichienne.

Sciences 
Chimie
 Ozone, une molécule composée de trois atomes d’oxygène ou son isomère, l'ozone cyclique.

Médecine
 Fausse couche (O03), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute 
  Autoroute turque O3 reliant Edirne à Istanbul.

Aviation 
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres